Miejscowości w USA:
 Muskegon – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
Gminy w USA:
 Muskegon (ang. Muskegon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Muskegon (ang. Muskegon County) – w stanie Michigan